Le nom Fernando Mendes est porté par plusieurs personnalités :
 Fernando Mendes (1946-2001), cycliste portugais ;
 Fernando Mamede Mendes (1937-2016), footballeur portugais ;
 Fernando Manuel Antunes Mendes (né en 1966), footballeur portugais.

Voir aussi